Кунья́ — река в Сергиево-Посадском городском округе Московской области России, левый приток Дубны.

Древнее название — Куньема.

Длина — 46 км (по другим данным — 41 км), площадь водосборного бассейна — 203 км² (по другим данным — 225 км²). Исток — в 2,5 км к северо-западу от посёлка Реммаш, впадает в Дубну в 130 км от её устья, напротив деревни Большие Дубравы. Высота устья — 137 м над уровнем моря. Высота истока — 260 м над уровнем моря.

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Притоки Дубны (приток Волги)
Реки Сергиево-Посадского района